celestyni − nieistniejąca kongregacja benedyktyńska
 celestyni − nieistniejący odłam zakonu franciszkańskiego